Едвард Охаб (пол. Edward Ochab, 16 серпня 1906, Краків — 1 травня 1989, Варшава) — польський партійний і державний діяч.
 водойма Охаб або озеро Лісне - озеро у с.  Млиниська (Жидачівський район).